Hercules Rowley ist der Name folgender Personen:

* Hercules Rowley (Politiker) († 1742), irischer Politiker
 Hercules Rowley, 2. Viscount Langford (1737–1796), irischer Adliger und Politiker
 Hercules Rowley, 2. Baron Langford (1795–1839), irischer Adliger und Politiker
 Hercules Rowley, 4. Baron Langford (1848–1919), irischer Adliger und Politiker
 Hercules Langford Rowley (um 1714–1794), irischer Politiker